Pine Tree Creek ist der Name folgender Fließgewässer in Australien:

 Pine Tree Creek (Dutton River), Nebenfluss des Dutton River (Flinders River) in Queensland
 Pine Tree Creek (King River), Nebenfluss des King River (Palmer River) in Queensland
 Pine Tree Creek (Laura River), Nebenfluss des Laura River (Normanby River) in Queensland
 Pine Tree Creek (Little Laura River), Nebenfluss des Little Laura River in Queensland